Фэтба́йк или фатба́йк ( от  — «толстый» и  — «велосипед») — разновидность горного велосипеда на широких покрышках (колёсах).

Особенности 
Обладает повышенной проходимостью по различным типам рыхлых поверхностей, которые плохо или совсем не проходимы на других типах велосипедов, как то: снег, песок, высокая трава и т. п. При эксплуатации давление в камерах находится в пределах от 0,2 атм. до 2 атм. Ширина покрышек — от 3,5 до 5 дюймов (Vee Tire 2XL 5.6" prototypes), ширина ободов — от 65 до 100 мм. Именно низкое давление в камере является ключевым в этом типе велосипеда наряду с шириной покрышки.

История создания 

Одно из первых упоминаний о велосипедах на толстых покрышках (шинах низкого давления) встречается в серии рекламных картинок «Странно, но правда» (), публикуемых фирмой Currys в велосипедной прессе в период до 1932 года.

В седьмом выпуске серии было размещено изображение человека на велосипеде с широкими покрышками. Подпись сообщала, что «В. Ритчи (), знаменитый трюкач, собрал велосипед с толстыми покрышками» (шинами низкого давления, ).

«Отцом фэтбайка» считается живущий на Аляске Марк Грюнвальд (Mark Gronewald), который и придумал термин fatbike. Трёхдюймовые покрышки на первых фэтбайках растягивались на 80-миллиметровых ободах до ширины примерно 3,5 дюйма.

Про появление первого серийного фэтбайка SURLY PUGSLEY знаменитый веломеханик Шелдон Браун говорил: «Pugsley is, in its way, as revolutionary as the original mountain bikes were in the early 1980s». («Пагсли — это своего рода революция, сравнимая с появлением горного велосипеда в начале 1980-х».) Но особенностью современного фэтбайка является не только широкое колесо, что было и раньше, но и широкий обод, сквозь который видна резина камеры. Именно таким способом в 2010 году ростовский умелец Ушаков Владимир соединил два обода и из камеры автомобиля сделал широкие (21 см) колёса, у которых, как у фэтбайка, камера проглядывала между спаренными ободами.

С 2013—2014 годов широкое применение получили фэтбайки с применением новейших технологий: карбоновых рам, ободов и других компонентов. Такие велосипеды могут весить менее 10 кг, а по управляемости мало проигрывать стандартным горным велосипедам.

Современное состояние 
Для спортсменов, выступающих на фэтбайках, проводятся соревнования, например «Pugsley World Championships» (Чемпионат мира Pugsley) в г. Декора, штат Айова.

Гонка проводится в феврале, на трассе, покрытой снегом.

Всемирный день фэтбайка отмечается в первые выходные дни декабря.

Важной вехой в развитии фэтбайкинга стало проведение в феврале 2015 года официального чемпионата США в группе фэтбайков. США в данном направлении велосипеда задают тенденцию, что сказывается на других странах. Фэтбайк-движение постепенно расширяется из сегмента катания для удовольствия в спортивное направление.

Фэтбайк в России и СНГ 
Фэтбайки можно приобрести в крупных городах России и СНГ у ряда поставщиков, но из-за узкой направленности и очень низкой распространённости в российских веломагазинах массового применения в России они пока не нашли. В России подростковые фэтбайки производят на заводе компании Веломоторс в Подмосковье под маркой Stels.

Несмотря на это, в последние годы поездки на фэтбайках проводятся всё чаще и чаще. В апреле 2013 года трое участников из Санкт-Петербурга успешно прошли на фэтбайках 310 км по снегу вдоль чукотского побережья Северного Ледовитого океана.

Примечания 

Типы велосипедов